Acedo puede referirse a:
 El sabor acedo, sabor ácido o agrio.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Amanda Acedo Suberviola (n.1959), política española del PSN.
 Carmen Acedo Casado (n.1963), botánica y profesora española cuya abreviatura como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales es «Acedo».
 Domingo Gómez-Acedo (1898-1980), futbolista internacional español, conocido como Acedo.
 Marco Antonio Sanz de Acedo, Eskroto o Gavilán (1965-2003), cantante de rock.
 Omar Rafael Acedo Sánchez (n.1984), cantante, periodista, locutor y músico venezolano.
 Rafael Acedo Acedo (n.1952), ingeniero aeronáutico español, padre de la familia de aviones de reabastecimiento en vuelo de Airbus.
 Ricardo Acedo (n.1923), guionista de cómic español.

Además, puede referirse a:
 Acedo, concejo del municipio de Mendaza, en Navarra (España).

Enlaces externos 

 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para acedo.